Осуи́го (Освиго, Освего, Осуэго;  , от ирокезского «выливание») — ряд топонимов в США.

 Осуиго (Канзас) ()
 Осуиго (Нью-Йорк) — город в округе Осуиго, штат Нью-Йорк.
 Осуиго (округ, Нью-Йорк) — округ в штате Нью-Йорк.
 Осуиго (посёлок, Нью-Йорк) ()
 Форт Осуиго () — форт, на месте которого возник город Осуиго.
 Университет штата Нью-Йорк в Осуиго ()
 Осуиго (Иллинойс) ()
 Осуиго (Индиана) ()
 Осуиго (Монтана) ()
 Осуиго (Южная Каролина) ()

Гидронимы 
 Осуиго (река, Нью-Джерси) () — приток реки Вейдинг.
 Осуиго (река, Нью-Йорк) () — река, впадающая в озеро Онтарио.
 Осуиго (озеро) () — озеро в северо-западном Орегоне.

Прочие значения 
 Освего — суррогат чая, получаемый из растения Монарда двойчатая.